Михаил Иосифович Фаерман (род. 29 апреля 1955 года, Бельцы, Молдавская ССР, СССР) — советско-бельгийский пианист и педагог.

С 1962 года учился в Москве, в Центральной музыкальной школе, класс Евгении Ярмоненко. В 1972—1977 годах — студент Московской консерватории, класс Якова Флиера.

В 1975 году занял первое место на Международном конкурсе имени королевы Елизаветы. В 1978 году эмигрировал из СССР и обосновался в Бельгии.

Преподавал в различных музыкальных учебных заведениях, с 1997 года — профессор Брюссельской консерватории.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт М. И. Фаермана

Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Русские эмигранты третьей волны в Бельгии
Академические музыканты Бельгии
Лауреаты конкурса имени королевы Елизаветы
Преподаватели Брюссельской консерватории